НАА — абревіатура:

 Національна армія Азербайджану — державна військова організація, призначена для збройного захисту свободи, незалежності і територіальної цілісності Азербайджанської Республіки.
 Нейтронно-активаційний аналіз — ядерний процес, який використовується для визначення концентрацій елементів у зразку.